HESH puede referirse a:
 Cabeza de choque de alto poder explosivo, por las siglas en inglés de High Explosive Squash Head;
 Aeropuerto Internacional de Sharm el-Sheij (Egipto), por su código OACI.

Personajes : David "Hesh" Walker